Такмичење у седмобоју за жене на 1. Светском првенству у атлетици 1983. у Хелсинкију одржано је 8. и 9. августа на Олимпијском стадиону.

Земље учеснице 
Учествовало је 26 атлетичарк1 из 19 земаља.

  Алжир (2)
  Аустралија (2)
  Аустрија (1)
  Бразил (1)
  Бугарска (1)
  ватемала (1)
  Западна Немачка (1)
  Источна Немачка (3)
  Либан (1)
  Нови Зеланд (1)
  САД (3)
  Совјетски Савез (2)
  Уједињено Краљевство (1)
  Финска (1)
  Француска (1)
  Холандија (1)
  Чехословачка (1)
  Швајцарска (1)
  Шведска (2)

Освајачи медаља

Рекорди 
{| class="wikitable" width=75%
|-
!colspan="5"|Рекорди пре почетка Светског првенства 1963.
|-
|Светски рекорд
|Рамона Најберт,  
|6.935
|Москва, совјетски Савез
|  13. јун 1983
|-
|Рекорд светских првенстава
!colspan="4"|1. Светско првенство
|-
|Најбољи резултат сезоне
|rowspan="2" |Рамона Најберт,  
|rowspan="2" |6.935
|rowspan="2" |Москва, совјетски Савез
|rowspan="2" | 13. јун 1983
|-
|'Европски рекорд
|-
!colspan="5" |Рекорди после завршеног Светског првенства 1983.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Рамона Најберт,   || 6714'''  || Хелсинки, Финска  ||9. август 1983. 
|}
 Најбољи резултати у 1983. години 
Најбоље седмобојке у 1983. године пре почетка првенства (7. августа 1983), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 1983.

 Коначан пласман 
 ''
                  
Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Референце

Спољашње везе 
  Резултати седмобоја на СП 1983. сајт todor66.com

Светско првенство у атлетици на отвореном 1983.
Седмобој на Светском првенству у атлетици на отвореном